

Muhlbach-sur-Bruche – comune del dipartimento del Basso Reno
 Muhlbach-sur-Munster – comune del dipartimento dell'Alto Reno

Pagine correlate
 Mühlbach